Ше́лленберг () — німецьке прізвище та топонім:

Персоналії 
 Аугуст Шелленберг (1936—2013) — канадський актор. За національністю наполовину ірокез, наполовину німець.
 Вальтер Шелленберг (1910—1952) — начальник політичної розвідки служби безпеки (VI управління РЗГА), бригадефюрер СС.
 Йоганн Шелленберг (1740—1806) — швейцарський гравер, художник, ілюстратор та ентомолог.

Топоніми 
 Шелленберг — комуна в Ліхтенштейні.
 Шелленберг — історична територія (феод) у князівстві Ліхтенштейн.
 Шелленберг — замок в районі Реллінґаузен міста Ессен, Німеччина.
 Гелленган-Шелленберг — громада в землі Рейнланд-Пфальц, Німеччина.
 Гінтер-Шелленберг — село в комуні Шелленберг, Ліхтенштейн.

Див. також 
 Олівер Шелленбергер